Aceasta este o listă a planetelor minore care au fost oficial denumite de Working Group Small Body Nomenclature (WGSBN) al Uniunii Astronomice Internaționale (UAI).

Index 

Acesta este un index al tuturor listelor parțiale existente despre semnificația numelor planetelor minore .

Semnificațiile de la 1 la 100,000

Meanings from 100,001 to 200,000

Meanings from 200,001 to 300,000

Meanings from 300,001 to 400,000

Meanings from 400,001 to 500,000

Meanings from 500,001 to 600,000

Meanings from 600,001 to 700,000

Note

Vezi și

Legături externe

 *
meanings